Соревнования по метанию молота у женщин на чемпионате мира по лёгкой атлетике 2011 года прошли 2 и 4 сентября.

Призёры

Квалификация

Финал

Ссылки 
 Результаты 

Чемпионат мира по лёгкой атлетике 2011
Метание молота на чемпионатах мира по лёгкой атлетике